O Campeonato Goiano de Futebol - Segunda Divisão de 1965 foi campeonato de futebol do Goiás de acesso a primeira divisão do estadual. A competição foi organizada pela Federação Goiana de Futebol e o campeão foi o Clube Recreativo Atlético Catalano.

1965